Corydalidae är en familj av insekter. Corydalidae ingår i ordningen vattennätvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Corydalidae 252 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vattennätvingar
Corydalidae